Beyren (luks. Beyeren) – wieś w południowo-wschodnim Luksemburgu, w gminie Flaxweiler. Wieś zamieszkuje 312 osób.

Przypisy 

Wsie w dystrykcie Grevenmacher